Blaauw ist der Familienname folgender Personen:

 Adriaan Blaauw (1914–2010), niederländischer Astronom
 Andries Blaauw (* 1974), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Frans Ernst Blaauw, niederländischer Ornithologe, Hortikulturist und Tierparkdirektor
 Gerrit Blaauw (1924–2018), niederländischer Computeringenieur
 Marco Blaauw (* 1965), niederländischer klassischer Trompeter
 Marieke Blaauw (* 1979), niederländische Filmanimateurin, siehe Job, Joris & Marieke
 Niko Blaauw (* 2002), niederländischer Handballspieler 
 Sible de Blaauw (* 1951), niederländischer Christlicher Archäologe

Blaauw bezeichnet:

 (2145) Blaauw, einen Asteroiden des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Blau (Begriffsklärung)